Hemioniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Buchholz 1866. Hemioniscus ingår i familjen Hemioniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Hemioniscus